Изард:
  (1776—1828) — американский политик и генерал, губернатор территории Арканзас
 Изард, Кэррол (1923—2017) — американский психолог
 Изард, Марк Уитакер (1799—1866) — американский политик, губернатор территории Небраска
 Изард — округ в штате Арканзас, США

См. также 
 Иззард